Râul Bogata se poate referi la următoarele cursuri de apă din România

 Râul Bogata - afluent al râului Moldova
 Râul Bogata - afluent al râului Olt
 Râul Bogata - afluent al râului Someș

Vezi și 
 Bogata (dezambiguizare)

Toponime românești